Aethusa cynica är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Aethusa cynica ingår i släktet vildpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vildpersiljor
cynica